Tongas kvindefodboldlandshold er det nationale kvindefodboldlandshold i Tonga som reguleres af Tongas fodboldforbund.

Tonga er medlem af det internationale fodboldforbund FIFA, samt de regionale forbund Oceania Football Confederation (OFC). Indtil videre er det ikke lykkedes for holdet at kvalificere sig til VM eller at vinde Oceania Cup. Det er heller ikke lykkedes for dem at vinde over favoritter, såsom Australien, New Zealand eller andre højtstående OFC-medlemmer. I 2007 kom Tonga på en tredjeplads i Oceania Cup. I Stillehavslegene samme år kom Tonga til finalen, hvor de tabte knebent til Papua Ny-Guinea efter forlænget spilletid.

Tonga er siden Australiens overgang til AFC det 3. bedste oceaniske hold, jf. FIFA's verdensrangliste for kvinder pr. december 2008. Tongas bedste placering på ranglisten over verdens bedste kvindelandshold i verden er en 53. plads. Ved den sidste rangering var Tonga placeret 13 pladser over de regerende Afrikamestre Ækvatorialguinea. Holdet har pr. 2012 spillet 27 kampe, hvoraf de har vundet 10, tabt 11 og spillet 6 uafgjort.

Resultater

OFC Women's Championship 

*Omfatter kampe vundet på straffespark.

Sommer-OL

VM

Kampe

Noter

Eksterne henvisninger 
 Officielle hjemmeside  
 Tonga Football Association hos det kontinentale forbund OFC 
 Tonga Football Association hos FIFA 
 FIFA Team Profile  

Kvindefodboldlandshold
Kvindefodboldlandshold